Ellen Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ellen Lake (Minnesota), im Pope County
 Ellen Lake (Wisconsin), im Vilas County